Minneapolis, città del Minnesota

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Minneapolis – comunità non incorporata della Contea di Avery, Carolina del Nord
Minneapolis – capoluogo della Contea di Ottawa, Kansas